Кыпшак () — казахский вариант термина «кипчак». Может использоваться в следующих значениях:

 Кыпшак — казахское племя в составе Среднего жуза.
 Кыпшак — река в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.
 Кыпшак — озеро в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.

См. также 
 Кипчак